El Campionat Mundial de Ral·lis del 1988 va començar el 16 de gener amb la 56a edició del ral·li de Monte-Carlo i va finalitzar amb el Gal·les el 24 de novembre. El pilot Miki Biasion va guanyar el campionat al segon classificat, Markku Alén a quasi trenta punts.

Puntuació

Referències 

1988
Competicions esportives del 1988